Јонте има више значења:

 Јонте (Уичапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Јонте (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику